Onyx hace referencia a varios artículos:

 Onyx (banda), grupo de rap nativo de Queens.
 SGI Onyx, supercomputadora gráfica de Silicon Graphics
 Onyx (software), para optimizar el sistema operativo Mac OS X.
 Onyx (California), lugar designado por el censo en el condado de Kern (California).
 Onyx Grand Prix, escudería inglesa de automovilismo desaparecida.
 Onyx Lorenzoni, político brasileño.
 Onyx Von Trollenberg, personaje de ficción en la serie de televisión animada Trollz.
 Onyx Solar, empresa española dedicada a la integración arquitectónica fotovoltaica.
 Río Onyx, río más largo de la Antártida.